Jan Koźniewski – polski konstruktor samolotów i śmigłowców
 Kazimierz Koźniewski – historyk harcerstwa, prozaik i publicysta
 Tadeusz Koźniewski – polski farmaceuta i chemik